Le championnat d'Italie de tennis de table est une compétition nationale opposant les huit meilleurs clubs pongistes du pays.

Championnats par équipes

Palmarès Hommes

Palmarès Femmes

Liens externes 
 Présentation de la Série A Masculine 2010-2011
 Présentation de la Série A Féminine 2010-2011
 Site de la Fédération Italienne de Tennis de table

Tennis de table
Italie
Italie